П'єр Ніні (,  13 березня 1989, Париж) — французький актор, режисер та сценарист.
 Ахіноам Ніні — ізраїльська естрадна співачка